HMS Biter ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Biter (1797), ein 1797 gebautes Kanonenboot
 HMS Biter (1804), eine 1804 gebaute Brigg
 HMS Biter (1855), ein 1855 gebautes Kanonenboot
 HMS Biter (1905) ein 1905 gebauter Tender
 HMS Biter (D97), ein 1940 gebauter Geleitflugzeugträger
 HMS Biter (P270), ein 1985 gebautes Schiff der Archer-Klasse